El término ofrenda puede referirse, en Wikipedia:

Antropología 
 a una ofrenda votiva (es decir, a una ofrenda de votos), objeto dejado en un lugar sagrado por motivos rituales; 
 a una fórmula de ofrenda, en el Antiguo Egipto, ofrenda a los difuntos;

Artes visuales 
 a una ofrenda floral a Sarmiento, altorrelieve de Émile Peynot;
 a la Ofrenda de Orestes y Pílades, conjunto escultórico romano;

Celebraciones 
 a una ofrenda en el altar de muertos del Día de Muertos, en México; 
 a una Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, en Zaragoza, España;
 a una Ofrenda de frutos, en Zaragoza, España, por las fiestas de Nuestra Señora del Pilar;

Cristianismo 
 a una ofrenda (cristianismo) es un regalo de dinero para la  Iglesia;

Música 
 a Ofrenda (1994), álbum de la cantante mexicana Lila Downs;
 a Ofrenda (1994), canción de la cantante mexicana Lila Downs;
 a Ofrenda musical, BWV 1079, colección de cánones y fugas y otras piezas de música compuesta por Johann Sebastian Bach;

Enlaces externos 

ja:供物